

Musica 
 Exclusive – EP degli U2 del 2003
 Exclusive – album di Chris Brown del 2007
 Exclusive – album di Daniele Vit del 2010

Cinema 
Exclusive – film del 1937 diretto da Alexander Hall